Microhedyle milaschewitschii är en snäckart som först beskrevs av Alexander Onufrievitch Kowalevsky 1901.  Microhedyle milaschewitschii ingår i släktet Microhedyle, och familjen Microhedylidae. Inga underarter finns listade.

Källor 

Snäckor
milaschewitschii